Oleg (voornaam)
 Oleg de Wijze, vorst van Kiev (ca. 879-912)